HAB ist die Abkürzung für:
 Hamburger Abendblatt
 Hamburger Arbeit – Beschäftigungsgesellschaft
 Historischer Atlas von Bayern
 Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (Niedersachsen)
 Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, jetzt Bauhaus-Universität Weimar
 Homöopathisches Arzneibuch
 Hubarbeitsbühne, ein Arbeits- und Feuerwehreinsatzfahrzeug

HAB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Bad Kissingen (für Hammelburg)

Hab steht für:
 Habakuk, einen Propheten und sein Buch in der Bibel

HaB steht für
 Hallstatt B, eine Epoche der Funde aus Hallstatt, siehe Hallstattzeit

HAB